KMCO est un code qui signifie :
 Aéroport international d'Orlando, aéroport d'Orlando en Floride (États-Unis), selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports